Трес Ваљес има више значења:

 Трес Ваљес, Ехидо Морелос, Аерофумигасионес (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Трес Ваљес (Кармен), насеље у округу Кампече у Мексику
 Трес Ваљес (Виља Корзо), насеље у округу Чијапас у Мексику
 Општина Трес Ваљес (Веракруз), општина у округу Веракруз у Мексику
 Трес Ваљес (Трес Ваљес, Веракруз), насеље у округу Веракруз у Мексику